Le sigle INPI désigne, dans plusieurs pays de langue latine, un organisme public chargé de la gestion de la propriété industrielle, notamment des marques et brevets : 
 Institut national de la propriété industrielle (France) ;
 Instituto nacional da propriedade industrial (Brésil) ;
 Instituto nacional da propriedade industrial (Portugal) ;
 Instituto nacional de la propiedad industrial (Argentine) ;
 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Mexique).